Кардум — фамилия. Известные носители:

 Кардум, Иван (род. 1987) — хорватский футболист.
 Кардум, Мария (род. 1968) — шведская пловчиха.
 Кардум, Тео (род. 1986) — хорватский футболист.